Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Japan Women's Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená Australanka Samantha Stosurová, která soutěž opět vyhrála.

Stosurová ve finále zdolala kazašskou turnajovou pětku Zarinu Dijasovou ve dvou setech 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně postoupila do svého prvního finále a titul si připsala po roce, když naposledy předtím triumfovala v říjnu 2013 na stejné události. V rámci ósackého Japan Women's Open postoupila během šesti odehraných ročníků počtvrté do finále a odvezla si třetí trofej.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  'Samantha Stosurová (vítězka)
  Madison Keysová (čtvrtfinále, skreč)
  Elina Svitolinová (semifinále)
  Coco Vandewegheová (2. kolo)
  Zarina Dijasová (finále)
  Heather Watsonová (2. kolo)
  Christina McHaleová (1. kolo)
  Lauren Davisová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2014
Tenis v Japonsku v roce 2014